В списке представлена информация о пенитенциарных учреждениях Российской Федерации под названиями центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) либо специальное учреждение временного содержания иностранных граждан (СУВСИГ), иногда депортационный центр, депортационная тюрьма — местах содержания под стражей и в изоляции иностранцев, ожидающих выдворения либо депортации из России по решению суда. Организационно входят в структуру Министерства внутренних дел РФ, как и спецприёмники, в отличие от СИЗО, относящихся к Федеральной службе исполнения наказаний Министерства юстиции РФ.

До 1 января 2014 года на практике отдельных депортационных центров в России почти не было: обычно иностранцы ожидали выдворения в изоляторах временного содержания, спецприёмниках и СИЗО. В 2014 года действовало 81 учреждение в 78 регионах (из 85).

В феврале 2011 года был принят федеральный закон «О полиции», которым в статье 54 предусматривалось создание таких учреждений. Они должны быть созданы и введены в эксплуатацию органами исполнительной власти субъектов РФ. Срок создания таких учреждений был установлен до 1 января 2012 года, но позднее неоднократно переносился в связи с финансовыми проблемами. По федеральному закону субъекты Российской Федерации создавали помещения и передавали в эксплуатацию региональному управлению МВД России.

8 апреля 2013 года правительство Д. А. Медведева приняло постановление № 310 «Об утверждении Положения о требованиях, предъявляемых к зданиям и (или) помещениям, передаваемым субъектами Российской Федерации в целях размещения специальных учреждений Федеральной миграционной службы для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или принудительному выдворению за пределы Российской Федерации». А 30 декабря 2013 года — постановление № 1306 «Об утверждении Правил содержания (пребывания) в специальных учреждениях Федеральной миграционной службы иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии». Вступило в силу 1 января 2014 года.

В России полиция задерживает мигрантов, нарушивших миграционное законодательство по статье КоАП РФ 18.8 «Нарушение иностранцами правила въезда в Россию», оформляет административный протокол и передает дело в суд. Если суд решает выдворить иностранца, то судебные приставы доставляют его в центр временного содержания.

Депортацией и административным выдворением с 2012 года занимаются  также судебные приставы — они покупают билеты и организовывают отъезд. До конца 2011 года этим занимались сотрудники МВД России. До апреля 2016 года в процессе участвовали сотрудники ФМС.

Длительное пребывание в ЦВСИГ возможно при утрате паспорта в ожидании восстановления документов. Предельный срок, отведенный законом на исполнение решения об административном наказании — 2 года.

Примечания

Ссылки 
 Красное Село. Как устроен центр временного содержания иностранных граждан. Медиазона. 29 марта 2017

Списки:Россия